Желыбино — название населённых пунктов в России:

 Желыбино — деревня в составе городского округа Калуга Калужской области.
 Желыбино — деревня в Ясногорском районе Тульской области.